

Geografia

Cipro
Nicosia – capitale
Nicosia Nord – capitale de facto di Cipro del Nord

Italia
Nicosia – comune della provincia di Enna
Nicosia – frazione di Calci in provincia di Pisa

Persone
Alessandro Nicosia – imprenditore italiano
Angelo Nicosia – politico italiano
Carmelo Nicosia – fotografo e fotoreporter italiano
Emanuele Nicosia – designer italiano
Emily Nicosia Vinci – calciatrice italiana
Loredana Nicosia – attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana
Margherita Nicosia – attrice italiana
Salvatore Nicosia – ex atleta italiano
Salvatore Nicosia – grecista italiano
Virginia Marie Nicosia, meglio nota con lo pseudonimo di Ginni Rometty – imprenditrice statunitense